Mártires (spanischer und portugiesischer Plural für ‚Märtyrer‘) bezeichnet:

 Mártires (Misiones), Ort in Misiones, Argentinien
 Los Mártires, Stadtteil Bogotás, Kolumbien 
 Mártires (Lissabon), freguesia in Lissabon, Portugal
 Departamento Mártires, Verwaltungseinheit in Chubut, Argentinien
 Cerro de los Mártires, Erhebung in Andalusien, Spanien

Mártires oder Martires ist der Familienname folgender Personen:

 Leandro Barrios Rita Dos Martires (* 1986), brasilianischer Fußballspieler, siehe Leandrinho (Fußballspieler, 1986)
 Pedro dos Mártires da Costa (1957–2017), osttimoresischer Politiker